A Pedubaszt vagy Pedubasztet, Padibasztet, görögösen Pedubasztisz ókori egyiptomi férfinév, a harmadik átmeneti korban használták. Női változata Tadibaszt(et).

Híres viselői:
 I. Pedubaszt, a XXIII. dinasztia fáraója
 II. Pedubaszt, Tanisz uralkodója (XXII. vagy XXIII. dinasztia)
 III. Pedubaszt, a perzsa uralom ellen lázadó egyiptomi uralkodó (XXVII. dinasztia)
 Pedubaszt háznagy, hivatalnok a XXVI. dinasztia idején
 Pedubaszt, Ptah főpapja a ptolemaida korban
 Imhotep-Pedubaszt, Ptah főpapja a ptolemaida korban, III. Paserienptah és Taimhotep fia
 Pedubaszt, III. Paserienptah és Taimhotep lányának, Berenikének a férje

Ókori egyiptomi nevek